Escape the Fate е трети студиен албум на американската метълкор група Escape The Fate. Издаден е на 2 ноември 2010 г. от Interscope Records.

Дебютира на 25-о място в Billboard 200, продавайки 18 000 копия през първата седмица. До януари 2011 г. са продадени 50 379 бройки в САЩ, което прави албума най-успешният за групата.

Състав 
 Крейг Мабит – вокали
 Брайън „Монте“ Мани – китара, клавири, бек вокали
 Макс Грийн – бас, бек вокали
 Робърт Ортис – барабани

Допълнителен персонал 
 Лейла Роуз Фросинос-Мабит – вокали в „Massacre“ и „Zombie Dance“

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Ескейп дъ Фейт
Музикални албуми от 2010 година